Electronic Sports World Cup () — ежегодные соревнования по компьютерным играм, проводятся с 2003 года. Кубок принадлежит компании «Oxent», которая приобрела у «Games-Solution» этот кубок и бренд в 2012 году.

Суммарный призовой фонд ESWC с 2003 по 2010 годы составил $1 721 000.

2003 
На отборочных «ESWC 2003» участвовало около 150 000 игроков из разных стран мира. На финальные игры во Францию отправились 358 игроков из 37 разных стран. Общий призовой фонд составил $156 000.

2004 
Участвовало 400 финалистов из 41 страны, призовой фонд 210 000 $.

2005 
По традиции финал турнира прошёл во Франции в Париже. Призовой фонд составил 300 000 €.

2006 
Призовой фонд составил 300 000 Евро

2007 
Турнир ESWC 2007 проходил в Париже с 5 по 8 июля. Участвовало 750 геймеров из 51 страны. Призовой фонд 180,000$.

2008 
В 2008 году организаторы ESWC провели три турнира. Всего соревнования проводились в шести дисциплинах.

С 4 по 6 июля в Париже прошёл турнир ESWC Masters of Paris с общим призовым фондом $65 000. Затем, в августе с 25 по 27 числа в Сан-Хосе, США, прошёл гранд финал 2008 года. Всего в отборочных и на финалах участие приняли около 800 геймеров из 53 стран мира. Призовой фонд финалов составил $250 000, что больше чем в 2007 году. Заключительный турнир года прошёл в октябре, с 17 по 18 число, в Афинах с призовым фондом $30 000.

2009 
В 2009 году не проводился мировой финал. Однако был проведён турнир в Азии, ESWC Asia Masters of Cheonan. Соревнования прошли в Южнокорейском городе Чхонан с 2 по 5 мая 2009 года. Призовой фонд турнира составил $96 000.

2010 
Главный финал Electronic Sports World Cup 2010 года состоялся в парижском Disneyland Paris, призовой фонд турнира составил $213 500.

2011 
Гранд финал чемпионата мира 2011 года по версии ESWC состоялся в Париже, соревнования прошли с 20 по 25 октября.

2012

2013

2014

2015

Медальный зачёт 
По итогам гранд финалов чемпионатов 2003—2014 годов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ESWC
 Призовой фонд ESWC 2008 составит 250,000$

Мероприятия, посвящённые компьютерным играм
Electronic Sports World Cup
Организации индустрии компьютерных игр